

Geografia
 Spagna
 Ferreras de Abajo – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Ferreras de Arriba – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Berta Ferreras – sincronetta spagnola
 Juan Pablo Colinas Ferreras – ex calciatore spagnolo, portiere
 Pipin Ferreras – apneista cubano